O termo Ermida de São Luís pode referir-se as seguintes ermidas:

 Em Portugal
 Ermida de São Luís, localizada em Angra do Heroísmo, nos Açores.
 Ermida de São Luís, localizada na cidade de Faro, na província do Algarve.

Desambiguação